Seznam polkov z zaporedno številko 91.

Seznam 
 Pehotni
 91. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 91. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 91. pehotni polk (Wehrmacht)
 91. strelski polk (ZSSR)
 91. gorski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 91. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 91. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 91. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 91. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 91. artilerijski polk (Wehrmacht)
 91. minometni polk (Wehrmacht)
 91. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi